Smålandsbanken kan avse;

* AB Smålands Bank – en svensk bank grundad 1837 under namnet Smålands Privatbank
 Smålandsbanken – ett lokalt varumärke som används av Danske Bank i Sverige.